Syrinx kan henvise til

 Syrinx (organ), et organ hos fugle til frembringelse af lyd
 Syrinx (musikkomposition), en komposition for solotværfløjte af Claude Debussy fra 1913
 Syrinx (mytologi), en nymfe i græsk mytologi kendt for sin dydighed. For at undslippe Pan blev hun omdannet til siv, der gav en hulkende lyd, når guden pustede i dem
 Det græske ord for en Panfløjte